Agami Daniel Fikke Hando (Bergen, Norveška, 12. veljače 1995.) je norveški nogometaš.

Karijera 
Hando je nogomet počeo igrati u rodnom Bergenu nastupajući za lokalnu Fanu, Baune i Fyllingsdalen. Tijekom zimske stanke 2017. u svoje redove doveo ga je bosanskohercegovački klub Natron iz Maglaja. U 2017. godini Hando je igrao za FK Dečić u prvoj ligi Crne Gore.

U leto 2018. godine Hando je potpisao profesionalni ugovor za norveški tim Skedsmo FK. U ožujku 2019. Agami Hando potpisao je za NK Jedinstvo Bihać u Prva nogometna liga FBiH. U ljeto 2019. godine Hando je potpisao za KS Burreli u albanskoj prvoj diviziji. Zimi 2020. potpisao je za Nybergsund Trysil.

Izvori 

Norveški nogometaši
Aktivni nogometaši koje treba ažurirati